Seznam řek v Česku podle jejich délky na území České republiky.

Tabulka řek 
Tabulka uvádí seznam největších řek v Česku a jejich vybrané charakteristiky. Prvnímu stu nejdelších řek (myšlena délka toku na území Česka) je přiděleno pořadové číslo. Dále tabulka zahrnuje několik dalších řek, jejichž délka je řadí na začátek druhé stovky českých nejdelších řek. 

Mezi další řeky s délkou v rozmezí 40 a 30 km patří např. Malé Labe, Svitávka, Hloučela či Hvozdnice. Další řeky, které by délkou patřily mezi nejdelší řeky, ale na české území zasahují jen malou částí toku, jsou např. Bílý Halštrov, Bobr, Dračice, Freiberská Mulda (Moldavský potok), Myjava, Odrava, Reslava, Řezná, Spréva, Svatava, Flája, Černá (přítok Zwickauer Mulde), Černá (přítok Flájského potoka), Přísečnice, Mohelnice (přítok Labe), Divoká Bystřice, Kouba, Mandava a Křinice .

Alternativní názvy 
 Desná — také zvaná Divoká Desná
 Kyjovka — také zvaná Stupava
 Litava — také zvaná Cézava
 Ostružná — také zvaná Pstružná
 Smědá — také zvaná Hnědá Smědá, nejdelší zdrojnice je Bílá Smědá
 Trkmanka — také zvaná Svodnica
 Třemošná — Třemošenka, na horním toku nazývaná též Všerubský potok, dříve též Malešínský, Čbánský či Příšovský potok
 Úslava — na horním toku také zvaná Bradlava
 Výrovka — také zvaná Kouřimka a Vavřinec
 Želivka — na horním toku také zvaná Hejlovka

Řeky včetně zdrojnic 
 Vltava + Teplá Vltava 430,3 km
 Dyje + Rakouská Dyje 305,6 km
 Berounka + Mže 245,6 km, z toho 242,23 km v Česku
 Orlice + Divoká Orlice 136 km
 Otava + Vydra 134 km
 Opava + Černá Opava 128,9 km
 Bečva + Vsetínská Bečva 120,95 km
 Nežárka + Žirovnice 86,1 km
 Ostravice + Bílá Ostravice 65 km
 Haná + Velká Haná 57,1 km

Poznámky

Literatura

Související články 
 Povodí v Česku
 Seznam potoků v Česku
 Seznam vodních kanálů v Česku

Externí odkazy 
 
 
 
 
 

 
Česko
Česko
Zeměpisné rekordy